Caral puede referirse a:

 La Civilización Caral, civilización precolombina que se desarrolló en el área norcentral del actual Perú.
 El sitio arqueológico Caral, denominado "Ciudad Sagrada de Caral",ubicado en el Valle de Supe, Lima, Perú.